Gernet est un patronyme porté par :
 Jacques Gernet (1921-2018), sinologue français.
 Louis Gernet (1882-1962), philologue et sociologue français.
 Nadeschda Gernet (1877-1943), mathématicienne russe.